Катарина Среботник и Ненад Зимонич защитаваха титлата си, но отстъпиха на финала пред Кейси Делакуа / Скот Липски с 6 – 7(6), 6 – 4, [7 – 10].

Поставени тенисисти 
  Катарина Среботник /  Ненад Зимонич (финал)
  Ваня Кинг /  Даниел Нестор (1 кръг)
  Квета Пешке /  Айсам-ул-Хак Куреши (осминафинал)
  Елена Веснина /  Макс Мирни (осминафинал)
  Цзе Джън /  Махеш Бупати (осминафинал)
  Лизел Хубер /  Уесли Мууди (1 кръг)
  Ивета Бенешова /  Леандер Паеш (четвъртфинал)
  Лиса Реймънд /  Оливер Марах (1 кръг)

Схема

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Франция